Alessandro Antonelli – włoski architekt 
 Dominic Anthony Antonelli – komandor 
 Ennio Antonelli – włoski duchowny 
 Ferdinando Giuseppe Antonelli – włoski duchowny 
 Giacomo Antonelli – włoski kardynał 
 Giovanna Antonelli – brazylijska aktorka i modelka
 Laura Antonelli, właściwie Laura Antonaz – włoska aktorka filmowa
 Leonardo Antonelli – włoski duchowny
 Luca Antonelli – włoski piłkarz